Prasetyo ist der Familienname folgender Personen:

 Johan Prasetyo (* 1982), indonesischer Fußballspieler und -trainer
 Wisnu Yuli Prasetyo (* 1994), indonesischer Badmintonspieler